Mikrokosmos – wywodząca się z myśli greckiej idea kosmologiczna, według której całości niższego rzędu są obrazami całości wyższego rzędu; np. człowiek jest obrazem kosmosu.
 Mikrokosmos – film z 1996
 Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego – książka autorstwa Normana Daviesa i Rogera Moorhouse'a
 Mikrokosmos (CERN) – muzeum poświęcone fizyce cząstek elementarnych, umiejscowione w CERN pod Genewą w Szwajcarii.